Pachyornis — род вымерших птиц из семейства Emeidae отряда моаобразных, эндемичного для Новой Зеландии.

Этот род содержит три вида и входит в подсемейство Anomalopteryginae. Pachyornis были самым массивными и самыми толстоногими представителями семейства. Наиболее заметным видом является Pachyornis elephantopus. Они были похожи на Emeus crassus или южного моа, но отличались тем, что имели заострённый клюв и были более массивными. Предполагается, что по крайней мере один вид (P. australis) имел на голове гребень длинных перьев.

В настоящий момент известно, что существуют две недавно открытие генетические линии Pachyornis, которые в конечном итоге могут быть описаны как новые виды, по одному на северном и южном островах Новой Зеландии.

Систематика 
Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года по Bunce и коллег:

Классификация 
 Pachyornis australis (Южный остров, возвышенности Южных Альп)
 Pachyornis elephantopus (Южный остров, восточная часть)
 Pachyornis geranoides (Северный остров)
 Pachyornis новая линия A (неописанный таксон)
 Pachyornis новая линия B (неописанный таксон)

Галерея

Примечания 

Моаобразные
†
Птицы плейстоцена
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии из плейстоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии